Zawody pucharu świata w biathlonie w Kontiolahti były siódmymi w sezonie 2017/2018 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 6 – 11 marca 2018 r. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegach ze startu masowego, sztafecie mieszanej oraz w pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Start masowy mężczyzn

Start masowy kobiet

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Bibliografia 
 
 
 

2018 w Finlandii
Biathlon w Finlandii
Puchar Świata w biathlonie 2017/2018
Kontiolahti